De Piramide van de Maan in Teotihuacán, Mexico
Visočica in Bosnië en Herzegovina